«Вам телегра́мма» — советский драматический художественный фильм 1983 года режиссёра Бориса Конунова.

Сюжет 
По жанру фильм представляет собой психологическую мелодраму. Конфликт, положенный в основу сюжета, является новаторским и в то же время определяющим тенденцию для кинофильмов восьмидесятых годов, посвящённых судьбе и переживаниям женщины средних лет (таких, как, например, "Зимняя вишня"). Отправная точка внутреннего конфликта героини — ощущение общей неустроенности жизни как в личном, так и в карьерном плане: молодость проходит, а жизнь всё такая же серая, однообразная, не похожая на то, о чём мечталось в юности. Внутренняя дисгармония героини усугубляется ещё и тем обстоятельством, что она живёт в провинциальном городе, где работает разносчицей телеграмм и где все всё о ней знают.
У Анны не складывается личная жизнь с мужем Сергеем. Единственное, что их связывает — подрастающий сын Антошка. Как в сказке, накануне нового года Анна получает телеграмму от давно любящего её одноклассника Алёхина с предложением переехать жить к нему в Сургут в только что полученную им квартиру. При этом сама Анна влюблена не в одноклассника, а в соседа по дому - видного, статного лётчика. Подруги и родственники осуждают планы героини бросить семью. В фильме показаны три дня, в течение которых Анна должна принять непростое для себя и близких ей людей решение.

Интересные факты 
Фильм снят киностудией «Молдова-фильм». Съёмки проходили в двух соседних городах нынешнего Приднестровья — Тирасполе и Бендерах. Для создания некоего усреднённого образа провинциального города использовалось совмещение натурных съёмок двух городов.

В одном из эпизодов видно, как героиня встречает своего мужа в центре Тирасполя, тут же садится в автобус, но из окна отчётливо виден речной вокзал в Бендерах. В другом эпизоде Анна и Вероника идут по мосту через Днестр в Тирасполе, а через несколько шагов оказываются в одном из парков Бендер.
В начале фильма Анна катается на колесе обозрения в Бендерах (это видно по пейзажу речного порта), а в финале, где по сюжету подразумевается то же самое колесо, с высоты видны аттракционы тираспольского Парка Победы.

В ролях 
 Татьяна Догилева — Анна, разносчица телеграмм
 Карина Моритц — Вероника, разносчица телеграмм
 Геннадий Скоморохов  — Сергей, муж Анны
 Юрий Сенкевич — Антон, сосед Анны
 Марика Балан — Марья Павловна
 Паулина Завтони — Клавдия, работница телеграфа
 Алла Сергийко — Татьяна, работница телеграфа
 Татьяна Ватаву — Вера, работница телеграфа
 Евгения Ботнару — Саввична (в титрах — Е. Бутнару)
 Юрий Катин-Ярцев — Алексей Алексеевич Лобачевский
 Виктор Ильичёв — Толя, муж Юли

Ссылки 
 http://makarova444555.blogspot.ru/2016/06/80-1.html
 http://kinokartoshka.net/filmy-sovetskie-melodramy/1478-vam-telegramma-smotret-online.html
 http://kino-ussr.ru/1198-vam-telegramma-1983.html
 http://sovetskie.net/filmy-melodramy/1301-vam-telegramma-smotret-onlajn.html
 Хлоплянкина Т. Чего же хочет Аня? : [Телевиз. худож. фильм «Вам телеграмма...›]. - Coв. культура, 1984. 21 июня, с. 4.

Примечания 

Телефильмы СССР 1983 года
Телефильмы студии «Молдова-фильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Телефильмы-драмы СССР
Телефильмы на русском языке